Botja d'escombres o botja blanca (Dorycnium pentaphyllum)
 Espernallac (Santolina chamaecyparissus)
 Herba de Santa Quitèria (Mercurialis tomentosa)
 Albada o cugot (Anthyllis cytisoides)
 Botja rapallera o romaní blanc (Helianthemum syriacum)
 Estepa blanca (Cistus albidus)
 Botja de l'era, maçanella o sempreviva de mont (Helichrysum stoechas)
 Botja pudent (Artemisia herba-alba)
 Argelagueta, botgeta de la sang o botja de roca (Alyssum spinosum)

Vegeu també 
 Botja